'''Barry Jonespeut désigner :
 Barry Jones (1893-1981), acteur britannique ;
 Barry Jones, guitariste britannique ;
 Barry Jones (1932-), homme politique australien ;
 Barry Jones (1938-), homme politique britannique ;
  (1941-2016), prélat catholique néo-zélandais ;
 Barry Jones (1955-), joueur de cricket anglais ;
 Barry Jones (1963-), joueur de baseball américain ;
 Barry Jones, scénariste écossais ;
 Barry Jones (1970-), joueur de football anglais ;
 Barry Jones, (1974-), boxeur gallois ;
 Barry Jones (1980-), magicien écossais.